Пуфф — фамилия. Известные носители:

 Пуфф, Кристиан (1949—2013) — австрийский ботаник.
 Пуфф, Теодор (1927—1999) — немецкий и саарский футболист.